Лас-Лаборес () — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сьюдад-Реаль, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Ла-Манча. Занимает площадь 34 км². Население — 659 человек (на 2010 год).

Покровителями города считаются святой Карлос Борромео и святая дева дель Саграрио.

Население

Примечания 

Муниципалитеты Сьюдад-Реаля